Nationencup steht für:

 Wertung beim Alpinen Skiweltcup, siehe Alpiner Skiweltcup/Ergebnisse#Nationen
 Qualifikationsrennen für den Rennrodel-Weltcup, siehe Rennrodel-Weltcup#Nationencup